Korba – Corporazione Municipale (Municipal Corporation) dell'India
 Korba – città della Tunisia

Pagine correlate 
Corba